PRR je lahko:

 Vzorčno prepoznavni receptor, receptorji za prepoznavo mikroorganizmov v telesu
 Pennsylvania Railroad, nekdanje ameriško železniško podjetje